«Левиафа́н, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» — сочинение английского философа Томаса Гоббса, посвящённое проблемам государства. «Левиафан» в своё время был запрещён в Англии. В частности, книга была включена в «Судебное решение и постановление Оксфордского университета в созыве от 21 июля 1683 г. против некоторых пагубных книг» и подлежала сожжению.

Содержание 
Книга состоит из четырех частей и 47 глав, а также приложения. Первая часть посвящена человеку, его сущности, естественном состоянии и естественных законах. Во второй части рассматривается государство и суверен. Третья часть изучает христианское государство. В четвертой Гоббс ставит вопрос о царстве тьмы

Левиафан — имя библейского чудовища, изображённого как сила природы, принижающая человека. Гоббс использует этот образ для описания могущественного государства («смертного бога»).

При создании теории возникновения государства Гоббс отталкивается от постулата о естественном состоянии людей «Война всех против всех» () и развивает идею «Человек человеку волк» (Homo homini lupus est).

Люди, в связи с неминуемым истреблением при нахождении в таком состоянии продолжительное время для сохранения своих жизней и общего мира отказываются от части своих естественных прав и по негласно заключаемому общественному договору наделяют ими того, кто обязуется сохранить свободное пользование оставшимися правами — государство.

Государству, союзу людей, в котором воля одного (государства) является обязательной для всех, передаётся задача регулирования отношений между всеми людьми.

Часть первая 
Человеческое искусство — это подражание природе во многих отношениях, в том числе в создании искусственного животного. Именно этим искусством создан великий Левиафан, который называется Республикой или Государством.

Страх перед неведомой силой, придуманной умом или воображаемой на основании выдумок, допущенных государством, называется религией. Семя религии находится в самом человеке, так как человеческой природе свойственно доискиваться причин наблюдаемых событий, думать, наблюдать и запоминать порядок, последовательность и зависимость видимых вещей. Таким образом, человек беспокоится о будущем, так естественно возникает религия. Языческая религия создавалась для того, чтобы держать людей в повиновении и мире:

Вне государства люди находятся в естественном состоянии — «Война всех против всех». Люди всегда стремятся к получению власти, богатства, почестей вследствие равенства от природы, что приводит к недоверию, раздорам, вражде и войне. Исходя из желания покоя, мира и безопасности, люди повинуются общей власти и создают государство. Пока люди будут жить без общей власти, держащей всех в страхе, люди будут находиться в состоянии войны всех против всех.

Естественные законы неизменны и вечны. Гоббс выделил 19 естественных законов: следует искать мира и следовать ему; человек должен отказываться от права на все вещи в той мере, сколько это необходимо для мира и самозащиты; все люди должны выполнять заключенные соглашения; люди должны быть благодарны за дары, преподносимые другими; каждый человек должен взаимно уступать и быть любезным; он должен прощать обиды; при отмщении люди должны руководствоваться не размерами совершенного зла, а размерами того блага, которое должно пойти за отмщением; ни один человек не должен выказывать ненависть или презрение друг другу; каждый должен признать других равными себе от природы; никто не должен требовать предоставления себе права, которое другому человеку он бы не согласился передать; если человек является судьей в споре, то он должен беспристрастно судить; неделимые вещи должны быть использованы сообща; право владения на неделимые вещи или неиспользуемые сообща должно предоставляться жребием; такие вещи по жребию должны предоставляться перворожденному; посредникам мира должна быть предоставлена гарантия неприкосновенности; в случае спора люди должны подчинить свое право решению арбитра; никто не может судить самого себя; также никто не должен рассматривать дело, если у него есть в нем пристрастие; судья в споре должен доверять третьим лицам, а не сторонам спора. Но главный естественный закон, введеный Гоббсом и облегчающий рассмотрение других, заключается в том, что не следует делать другим того, чего не хотел бы, что это было сделано по отношению к тебе.

Часть вторая 
Цель государства — забота о самосохранении и о более благоприятной жизни. При установлении государства люди руководствуются стремлением избавиться об бедственного состояния войны всех против всех. Это объясняется тем, что естественных законов недостаточно для обеспечения безопасности. Пока люди будут руководствоваться в своих действиях лишь частными суждениями или стремлениями, они не смогут ожидать защиты от общего врага и от несправедливости.

Для установления общей власти люди должны назначить одного человека или собрание людей, которые бы стали их представителями и делали сами и заставляли других делать то, что нужно для обеспечения общего мира и безопасности. Таким представителем, обладающим верховной властью, является суверен. После установления государства возникают следующие последствия: подданные не могут изменять форму правления; верховная власть суверена не может быть потеряна; никто не может протестовать против суверена; подданные не могут осуждать действия суверена; любой суверен ненаказуем подданными; суверен — судья в вопросах мира и безопасности; суверен предписывает правила определения собственности; суверену принадлежит судебная власть, право объявления войны и заключения мира, выбора советников и министров, награждать и наказывать, устанавливать почетные титулы.

Вред верховной власти не настолько велик, сколько ее отсутствие. Второстепенное представительство кроме суверена опасно и грозит распадом государства.

Гоббс выделил 3 формы правления: монархия, аристократия и демократия. Все, что называется тиранией, олигархией и анархией, — это лишь названия существующих форм правления, которые даны обиженным на эту форму правления людьми. Монархия — власть одного человека — более предпочтительна Гоббсу нежели аристократия — власть собрания, поскольку у одного человека меньше фаворитов и родственников, чем у собрания.

Государство может быть основано на установлении или приобретении. Власть, основанная на установлении, приобретается исходя из выбора людей, на приобретении — получена силой.

Часть третья

Часть четвертая

Издания на русском языке 
В 1868 году на русский язык «Левиафан» был переведён Серафимом Автократовым.
В этом же году книга была издана тиражом 600 экземпляров. 22 июля 1868 года на книгу был наложен арест, а против издателя возбуждено судебное преследование. 23 февраля 1874 г. решением Синода и по распоряжению министра внутренних дел тираж «Левиафана» на русском языке был уничтожен.

Реминисценции 
 В романе Дэна Симмонса «Террор» (2007) Крозье на проповедях иногда читал на память главы из «Левиафана», называя его «Книгой Левиафана».
 В фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014) есть отсылки к тому, что Левиафана, государства, защищающего человека, нет в современной России.
 Третья часть трилогии "Illuminatus!" «Левиафан» (англ. Illuminatus! Part III Leviathan) отсылает к библейскому морскому чудовищу Левиафану. Также это отсылка к ключевой работе Томаса Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского», в которой чудовище является традиционной для либертарианцев метафорой всеобъемлющего, авторитарного государства.
 В книге «Узкий коридор» Д. Аджемоглу и Д. Робинсон обозначают государство в качестве Левиафана, которого нужно обуздать посредством создания инклюзивных институтов.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — Издательство «Советская энциклопедия». 1970—1977.
 Иллюстрированный энциклопедический словарь. Издательство: Большая Российская энциклопедия, Оникс; 2000. ISBN 5-85270-313-3.
 Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
 
 
 
 Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б. Н. Топорнин. — М.: Юристъ, 2001. ISBN 5-7975-0429-4.
 Левиафан / Томас Гоббс; [перевод с английского А. Гутермана]. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 800 с. — (Эксклюзивная классика). ISBN 978-5-17-134365-1

Ссылки 
 

Атеизм
Книги 1651 года
Левиафан
Сочинения по политической философии
Философия права